Cerceta es el nombre que reciben ciertas aves anátidas, la mayoría del género Anas:

 Anas aucklandica, cerceta de Auckland.
 Anas bernieri, o cerceta malgache.
 Anas capensis, o cerceta de El Cabo.
 Anas crecca, o cerceta común, o cerceta de alas verdes.
 Anas cyanoptera, o cerceta colorada.
 Anas discors, o cerceta aliazul.
 Anas falcata, o cerceta de alfanjes.
 Anas flavirostris, o cerceta barcina.
 Anas formosa, o cerceta del Baikal.
 Anas gracilis, o cerceta gris.
 Anas nesiotis, o cerceta de Campbell.
 Anas puna, o cerceta de la puna.
 Anas querquedula, o cerceta carretona.
 Anas versicolor, o cerceta argentina.
 Callonetta leucophrys, o cerceta de collar.
 Marmaronetta angustirostris, o cerceta pardilla.